Dave Edward Fortier (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1970-1971 || Black Hawks de St. Catharines || AHO ||60 ||8 ||16 ||24 ||196 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1971-1972 || Oilers de Tulsa || LCH ||71 ||7 ||20 ||27 ||217 ||13 ||0 ||8 ||8 ||39 
|- 
|1972-1973 || Oilers de Tulsa || LCH ||50 ||2 ||20 ||22 ||148 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||23 ||1 ||4 ||5 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||72 ||10 ||38 ||48 ||200 ||10 ||0 ||1 ||1 ||35
|-
|1974-1975 || Islanders de New York || LNH ||65 ||6 ||12 ||18 ||79 ||14 ||0 ||2 ||2 ||33
|-
|1975-1976 || Islanders de New York || LNH ||59 ||0 ||2 ||2 ||68 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1976-1977 || Canucks de Vancouver || LNH ||58 ||1 ||3 ||4 ||125 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1977-1978 || Racers d'Indianapolis || AMH ||54 ||1 ||15 ||16 ||86 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1978-1979 || Blades d'Érié || NEHL ||44 ||1 ||22 ||23 ||145 ||- ||- ||- ||- ||- 

|205 ||8 ||21 ||29 ||335 ||20 ||0 ||2 ||2 ||33

|193 ||19 ||78 ||97 ||565 ||23 ||0 ||9 ||9 ||74

Notes et références 

Naissance en juin 1951
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Racers d'Indianapolis
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Défenseur de hockey sur glace